Brøndby Kommune er en københavnsk forstadskommune i Region Hovedstaden. Kommunen består af en række bydele – Brøndbyøster (med Brøndby Nord), Brøndbyvester og Brøndby Strand.

Kommunen er nok mest kendt for sit fodboldhold, som de sidste mange år har ligget pænt både internationalt og nationalt for et dansk hold.

Socialdemokraten Kjeld Rasmussen, der var borgmester i kommunen i 39 år fra 1966 til 2005 og derfor fik øgenavnet "Kong Kjeld", gav i 2005 posten videre til socialdemokraten Ib Terp.

Kommunen gennemførte som den første i Danmark totalt rygeforbud i alle offentlige bygninger.

Ved kommunalvalget 19. november 2013 fik kommunalbestyrelsen socialdemokratisk flertal. Socialdemokraterne sidder således på 10 ud af 19 mandater i kommunalbestyrelsen i valgperioden 2014-2017, og med et mandat til henholdsvis SF og Enhedslisten er der et klart rødt flertal i kommunen.

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 forblev kommunen selvstændig.

Politik

Nuværende byråd

Byråd 2018-2022

Borgmestre

Byer

Sogne og kirker 
Brøndby Kommune består af følgende sogne:
 Brøndby Strand Sogn med Brøndby Strand Kirke
 Brøndbyvester Sogn med Brøndbyvester Kirke
 Brøndbyøster Sogn med Brøndbyøster Kirke
 Nygårds Sogn med Nygårdskirken
Alle sognene ligger i Glostrup Provsti.

Transport

Veje 
Kommunen gennemskæres af Motorring 3 (E47/E55), Holbækmotorvejen (primærrute 21) og Køge Bugt Motorvejen (E20/E47/E55).

Jernbane 
Kommunen gennemskæres af jernbanen København-Roskilde, hvor der kører både S-tog og fjerntog, samt jernbanen København-Køge, hvor der kører S-tog. Brøndbyøster Station og Brøndby Strand Station ligger i kommunen.

Folkeskole 
Kommunen har tre folkeskoler med børnehaveklasse til 9. klasse samt én skole, der alene har 10. klasse. De tre folkeskoler er etableret i 2010 ved sammenlægning af de syv skoler, der var før det.

 Brøndbyøster Skole
 Brøndbyvester Skole
 Brøndby Strandskole
 Uddannelsescentret Nygård (10. klasse)

Lokalt erhvervsklima 
I Dansk Industris undersøgelse af "lokalt erhvervsklima" kom Brøndby Kommune i 2013 ind som nummer 61 (af 96). Kommunens bedste kategori var "Kommunale rammevilkår", hvor den var nummer 12, mens scorede dårligst i kategorien "Fysisk planlægning", hvor den var nummer 89.

Noter

Eksterne henvisninger 

 Brøndby Kommunes officielle netsted
 Brøndby Lokalarkiv – Brøndbys historie 
 statistikbanken.dk – Danmarks Statistik

 
Kommuner i Region Hovedstaden
Kommune
Kommuner med Gentofte-status